EBH est un code qui peut signifier :
 .

EBH est un sigle qui peut signifier :
 Épidermolyses bulleuses héréditaire, un groupe de maladies.

EBH sont les initiales de :
 Edvald Boasson Hagen (1987-), coureur cycliste norvégien ;
 Erling Braut Håland (2000-), footballeur norvégien.

Code